L'Orchestra Fireluche és un grup musical de la Cellera de Ter (la Selva) nascut l'any 2002. El nom del grup prové d'un escrit d'Eduardo Galeano on hi apareix una orquestra homònima. Han participat, entre d'altres, al Festival Acústica de Figueres el 2012, any en què també van posar música a l'espot promocional del festival. Han publicat set treballs.

En el seu disc, Tants caps tants joguets, van incorporar lletra a les seves cançons per primera vegada, cantant en sis idiomes (portuguès, italià, castellà, català, francès i anglès). També van comptar amb la col·laboració de gairebé una vintena d'artistes, incloent Roger Mas, El Petit de Cal Eril i David Carabén, entre altres. La portada del disc va ser dissenyada per Quim Corominas. El disc va ser produït per Xavi Lloses i presentat al Festival Strenes de Girona.

El grup és conegut per treballar principalment amb instruments de joguina o reciclats, així com d'altres propis de cultures d'arreu del món.

Discografia 

2017: Colibrí en flames (Autoedició)

2019: Ataràxia (amb Pau Riba, U98 Music)

Referències 

La Cellera de Ter
Grups de música catalans
Entitats de la Selva